Le mot Peyrouse peut désigner:
La commune de Peyrouse, une commune du département des Hautes-Pyrénées
L'abbaye de la Peyrouse, abbaye cistercienne disparue située dans la Commune de Saint-Saud-Lacoussière
La Peyrouse, un sommet du massif du Taillefer
Anne Peyrouse, écrivain poétesse québécoise

Voir aussi 
Pérouse